Grandas de Salime kan syfta på:

Spanien 

 Grandas de Salime (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Grandas de Salime (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,